Grath ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Grath (* 1939), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Anton Grath (1881–1956), österreichischer Bildhauer
 Martin Grath (* 1960), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)

Siehe auch:
 Grat
 Grad